Риде:

 Риде — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Риде, Эрих (1903—1986) — немецкий дирижёр и композитор.